Бараолт (, ) — город в Румынии в составе жудеца Ковасна.

История 
Населённый пункт в этих местах впервые упоминается в документе 1224 года под названием «Boralt».

В 1802 году населённый пункт сильно пострадал от землетрясения.

Во время Венгерской революции здесь 30 декабря 1848 года состоялось сражение между повстанческими войсками, руководимыми Игнацем Хорватом и Шандором Галем, и имперскими войсками под руководством майора Хейде.

В 1968 году населённый пункт получил статус города.

Известные уроженцы 
 Давид Бароти (1739—1819) — венгерский переводчик и поэт
 Лайош Бароти (1914—2005) — венгерский футболист и тренер

Примечания

Ссылки 

Города Румынии
Ковасна (жудец)